Хончхо́н (, Hongcheon-gun) — уезд в провинции Канвондо, Южная Корея.

История 
В эпоху Трёх царств территория современного Хончхона входила в состав государства Когурё. Тогда здесь располагался район Пуллёкчхон (Пуллёкчхонхён). После того, как эта местность была завоёвана государством Силла, название было изменено на Нокхё. В 1018 году, в эпоху династии Корё, Хончхон обрёл современное название. В 1413 году Хончхон получил административный статус хён. 3 августа 1896 года Хончхон получил статус уезда (кун или гун).

География 
Хочнчхон расположен в центральной части провинции Канвондо. Граничит с уездами Индже и Янъян на северо-востоке, уездами Хвенсон и Пхёнчхан на юге, провинцией Кёнгидо на западе и городом Чхунчхон на севере. Ландшафт преимущественно горный, образован отрогами гор Тхэбэксан. По территории уезда протекает река Хончхонган, приток реки Пукханган.

Климат

Административное деление 
Хончхон административно делится на 1 ып и 9 мён:

Культура 
 Фестиваль женьшеня — проходит каждый год в октябре.
 Мемориал Нам Гунъыка, просветителя и борца за независимость колониальной Кореи от Японии в начале XX века. Здесь расположен музей и могила Нам Гунъыка.
 Музей музыкальных инструментов — содержит большую экспозицию в основном корейских национальных инструментов. В экспозиции более 100 предметов.

Туризм и достопримечательности 
Природные:
 Гора Пхальбонсан — невысокая гора (327,4 м), входящая в число самых известных гор Кореи. Пхальбон по-корейски означает «8 вершин». Гора популярна среди любителей горного туризма.
 Гора Карисан — высотой 1051 м. Несколько туристических маршрутов, водных источников и водопадов. С 1995 года лес на горе Карисан находится под охраной государства.
 Минеральный источник в Кванвонни — расположен в юго-западной части уезда. Вода из источника содержит 15 минеральных компонентов, считается лечебной. В 1992 году здесь была выстроена инфраструктура, позволяющая пользоваться водой всем желающим.
 Долина Мияк — живописная долина с несколькими водопадами, речками и густым девственным лесом. Сейчас является туристическим центром.
 Водопад Карён — расположен у подножия горы Пэгамсан (1099 м). Высота — 50 м, является одним из самых высоких в стране. Удалённость от человеческих поселений и туристических маршрутов позволяет сохранять высокую чистоту источников, питающих этот водопад.

Исторические:
 Буддистский храм Сутхаса — здесь хранится несколько ценных исторических экспонатов, охраняемых государством. В начале XXI века храм был отреставрирован и открыт в мае 2005 года. При храме расположен музей, открытый также в 2005 году.

Курорты:
 Горный курорт Тэмён — 13 различных лыжных трасс.
 Аквапарк в парке Вивальди.

Символы 
Как и остальные города и уезды в стране, Хончхон имеет ряд символов:
 Цветок: азалия — олицетворяет простоту и скромность жителей уезда.
 Дерево: сосна — вечнозелёная сосна символизирует неизменность любви жителей к своему родному краю.
 Птица: сорока — символизирует развитие и процветание уезда.
 Маскот: капелька Мугунги — является олицетворением девственной природы уезда.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт уезда
 Страница уезда в вики-энциклопедии Galbijim

Уезды Республики Корея

Канвондо (Республика Корея)